Liste de personnages d'Astérix#Paraf
Pierre Paraf